Михаил Федосеевич Колесников — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1925 году в посёлке Красная Нива. Член ВКП(б).

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Служил разведчиком батареи 120-мм миномётов 142 стрелкового полка 5 стрелковой дивизии. Удостоен боевых наград:
 медаль «За отвагу» (24.08.1943), (21.07.1944);
 орден Красной Звезды (05.03.1944), (21.08.1944).

После окончания Великой Отечественной войны на военной службе в танковых частях. Дослужился до командных должностей (заместитель командира, в 1966—1970 командир 10-й гвардейской танковой дивизии; затем командир 12-й гвардейской танковой дивизии, начальник Киевского высшего танкового инженерного училища).

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва.

Присвоение высших воинских званий:
 генерал-майор танковых войск — 22.02.1971
 генерал-лейтенант танковых войск — 27.10.1977 (с 1984 — генерал-лейтенант)

Умер в 1988 году в Киеве.

Примечания

Ссылки 
 Колесников М. Ф. — Наградные документы на ОБД «Память народа»

Генерал-лейтенанты (СССР)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Начальники Киевского высшего танкового инженерного училища
Делегаты XXVI съезда КПСС